Cazares bzw. Cázares ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Suárez Cázares (* 1946), römisch-katholischer Bischof
 Dino Cazares (* 1966), mexikanischer Gitarrist
 Hugo Fidel Cázares (* 1978), mexikanischer Boxer
 José Cázares (* 1928), mexikanischer Fußballspieler
 Juan Cazares (* 1992), ecuadorianischer Fußballspieler
 Rodolfo Cázares (* 1976), mexikanischer Dirigent und Pianist